|}

Die Bahnstrecke Gdańsk–Stargard ist eine teilweise zweigleisige und durchgängig elektrifizierte Hauptbahnstrecke in den Woiwodschaften Pomorskie (Pommern) und Zachodniopomorskie (Westpommern) der Republik Polen. Die zwischen 1859 und 1870 von der Berlin-Stettiner Eisenbahn-Gesellschaft (BStE) errichtete Strecke stellt die wichtigste Eisenbahnverbindung Hinterpommerns dar und bildet den östlichen Abschluss der Eisenbahnverbindung Berlin–Gdańsk (Danzig).

Verlauf und Ausbau 

Die Strecke zweigt am Bahnhof von Stargard von Szczecin (Stettin) aus kommend von der Bahnstrecke Richtung Poznań (Posen) ab und führt von dort aus in Richtung Nordosten in der Nähe pommerschen Ostseeküste. Bis Köslin nähert sich die Strecke der Küste, im übrigen Abschnitt bis nach Gdynia führt sie im Abstand von rund 25 Kilometern parallel zu dieser weiter. In Gdańsk schließt die Strecke an die Bahnstrecke nach Warschau an.

Die Strecke ist auf ihrer gesamten Länge mit 3000 Volt Gleichstrom elektrifiziert, zweigleisig ausgebaut ist sie nur zwischen Stargard und Runowo Pomorskie sowie zwischen Wejherowo und Gdańsk. Der östliche Abschnitt ab Reda (Rheda) verfügt darüber hinaus über ein eigenes, ebenfalls elektrifiziertes Vorortgleispaar, welches sich bis Gdańsk durchzieht.

Geschichte 

1846 verlängerte die BStE ihre Stammstrecke von Stettin aus kommend nach Stargard. Die kurze Verbindung war der erste Ausläufer im Netz der Hinterpommerschen Eisenbahn. Am 1. Juni 1859 eröffnete die BStE den 135 Kilometer langen Abschnitt von Stargard bis nach Köslin mit einer Zweigstrecke von  Belgard nach  Kolberg. Die Strecke wurde am 1. Juli 1869 um 67 Kilometer bis  Stolp verlängert. Am 1. Juli 1870 folgte der zwölf Kilometer lange Abschnitt von Danzig, das seit 1852 an das Netz der Preußischen Ostbahnen angeschlossen war, nach  Zoppot. Das rund 120 Kilometer lange Zwischenstück zwischen Stolp und Zoppot wurde zwei Monate später am 1. September 1870 vollendet. Damit war die Bahn auf ihrer Gesamtlänge von etwa 330 Kilometern durchgängig befahrbar. Betreiber war zunächst die BStE, nach ihrer Übernahme durch den preußischen Staat übernahmen die Preußischen Staatsbahnen den Fahrbetrieb. Die Strecke wurde der Königlichen Eisenbahn-Direktion Stettin unterstellt, aus der 1920 die Reichsbahndirektion Stettin hervorging.

Im Gebiet der heutigen Dreistadt Danzig-Zoppot-Gdingen begannen ab 1912 erste vorbereitende Maßnahmen für einen Vorortverkehr auf eigenen Gleisen. Durch den Ersten Weltkrieg kamen die Arbeiten jedoch kaum voran.

Infolge des Versailler Vertrags kam das Gebiet östlich von Groß Boschpol (Bożepole Wielkie) und westlich von Zoppot an die neu gegründete Republik Polen. Das Gebiet der Städte Zoppot und Danzig kam unter die Verwaltung der Freien Stadt Danzig. Grenzüberschreitend verblieben nur wenige Personenzüge. Auf dem polnischen und Danziger Abschnitt verkehrte die Polnische Staatsbahn (PKP), die entsprechend den Regelungen des Versailler Vertrags die Strecke dort und die Eisenbahndirektion Danzig übernommen hatte, annähernd im Stundentakt.

Nach dem Einmarsch der deutschen Wehrmacht in Polen ab dem 1. September 1939 wurde das im Versailler Vertrag abgetretene Gebiet wieder annektiert. Der Verkehr wurde entsprechend von der Reichsbahn durchgeführt. Nach 1945 gelangte das gesamte Gebiet östlich der Oder-Neiße-Linie an Polen, somit auch die Verbindung zwischen Stargard und Danzig.

Die PKP erhielt kurze Zeit später 189 Wagen der Berliner S-Bahn als Reparationsleistungen. Diese wurden für den immer noch geplanten Vorortverkehr im Danziger Raum hergerichtet. Für den Betrieb wurde ab 1950 parallel zur Fernbahn eine eigene Strecke mit 800 Volt Gleichstrom gebaut. In mehreren Abschnitten konnte bis 1956 der Abschnitt zwischen Gdańsk und Gdynia auf vier Gleise erweitert werden.

1957 elektrifizierte die PKP die Strecke von Gdynia bis Wejherowo (ehemals Neustadt) ebenfalls mit 800 Volt Gleichstrom, die Züge des als Szybka Kolej Miejska (SKM) bezeichneten Vorortverkehrs wurden nach Abschluss der Maßnahmen bis dorthin verlängert. 1969 erreichte die Elektrifizierung mit 3000 Volt das Gebiet der Dreistadt, die Ferngleise von Gdynia nach Gdańsk sowie der Abschnitt bis Wejherowo wurden entsprechend umgestellt. Der verbliebene Vorortverkehr mit 800 Volt zwischen Gdynia und Gdańsk wurde erst 1976 umgestellt. Von 1986 bis 1989 folgte von Stargard ausgehend die Elektrifizierung der übrigen Strecke bis nach Wejherowo.

Betrieb 

Die Strecke wird gegenwärtig sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr bedient. Fernzüge der Gattung PKP Intercity verkehren auf den Relationen Szczecin–Olsztyn mit Benutzung der Strecke auf gesamter Länge sowie zwischen Warszawa und Słupsk unter Nutzung des östlichen Abschnitts ab Gdańsk. Regionalzüge verkehren ebenfalls entlang der Gesamtstrecke, werden jedoch in Słupsk in der Regel gebrochen. Teilweise verkehren die Züge der SKM über Wejherowo hinaus bis nach Słupsk.

Literatur 

 
 Album der Cöslin-Danziger Eisenbahn, Stettin 1877 (Digitalisat der Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt)

Weblinks 
 Linia Gdańsk–Stargard (poln.)

Bahnstrecke in der Woiwodschaft Westpommern
Bahnstrecke in der Woiwodschaft Pommern
BahnstreckeGdanskStargard